Beauvallon ist der Name folgender französischer Gemeinden:

 Beauvallon (Drôme) im Département Drôme
 Beauvallon (Rhône) im Département Rhône